Die Canadian Open 1978 waren ein professionelles Non-ranking-Snookerturnier im Rahmen der Saison 1978/79. Sie wurden vom 16. August 1978 bis zum 4. September 1978 im Rahmen der Canadian National Exhibition in der kanadischen Metropole Toronto ausgetragen. Sieger wurde Lokalmatador Cliff Thorburn, der mit einem 17:15-Finalsieg über den englischen Amateur Tony Meo zum zweiten Mal das Turnier gewann. Meo spielte mit einem 131er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Nachdem es im Vorjahr eine Erhöhung des gesamten Preisgeldtopfes um etwa 3.000 Pfund Sterling gegeben hatte, wurde diese mit der 1978er-Austragung wieder rückgängig gemacht. Doch im Vergleich zu den Vorjahren bekamen lediglich Sieger und Finalist ein Preisgeld, sodass der Rest des Teilnehmerfeldes leer ausging.

Turnierverlauf 
Im Bezug auf das Teilnehmerfeld gab es gleich mehrere Änderungen. So wurde die Teilnehmerzahl zum ersten Mal in der Turniergeschichte aufgestockt, statt 16 spielten nun 18 Spieler um den Turniersieg. Dies erforderte eine zusätzliche Runde, um alle Teilnehmer in den Turnierplan integrieren zu können. Ebenso verschob sich das Verhältnis zwischen Profis und Amateuren, diesmal nahmen neben acht Profispielern 10 Amateure teil. Unter ihnen war zum ersten Mal mit Steve Mizerak auch ein Amateurspieler aus dem Nachbarland USA, zeitgleich nahm aber im Vergleich zum Vorjahr keiner der Top 4 der Weltrangliste am Turnier teil. Somit war der bestplatzierte Spieler der Kanadier Cliff Thorburn auf Weltranglistenplatz 5. Dagegen berichtet der teilnehmende Steve Davis, dass „Alex Higgins, John Spencer und Ray Reardon“ teilnahmen, was lediglich von Higgins belegt ist.

Wie auch schon in den Vorjahren wurde bis einschließlich zum Halbfinale im Modus Best of 17 Frames gespielt, das Endspiel wurde schließlich im Modus Best of 33 Frames ausgetragen.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielte lediglich der englische Amateur Tony Meo zwei Century Breaks, ein 131er-Break im Achtelfinale und ein 104er-Break im Finale.

Sonstiges 
Der Engländer Steve Davis war noch Amateurspieler, als er an den Canadian Open teilnahm. Kurz zuvor hatte sein Manager Barry Hearn den Antrag auf den Profistatus bei der World Professional Billiards & Snooker Association eingereicht und Davis wurde die Teilnahme an den Canadian Open von Lucania gesponsert. Für Davis war es eine neue Erfahrung, die er in seiner Autobiographie unter anderem mit folgenden Worten beschreibt:

Als Davis aus Kanada nach England zurückkehrte, erteilte ihm die WPBSA den Profistatus. Davis spielte bis 2016 professionell Snooker und gewann unter anderem sechs Weltmeisterschaften.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1978
1978